Neda (Spanje), een plaats in de Spaanse provincie Galicië
 Neda (rivier), een rivier in Griekenland
 Neda Soltan, een Iraanse vrouw die werd doodgeschoten tijdens de verkiezingsrellen in 2009